Шольп — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шольп, Александр Густавович (1857—1938) — русский военачальник, генерал-майор, участник Белого движения.
 Шольп, Евгений Густавович (1863—1916) — член Государственной думы I созыва от Киевской губернии